Die Cadre-47/2-Europameisterschaft (bis 1948 Cadre 45/2) wird seit 1925 in der Karambolagevariante Cadre 47/2 ausgetragen. In der Regel findet sie einmal jährlich statt. Ausgerichtet wurde sie bis 1958 vom Weltverband Union Internationale des Fédérations des Amateurs de Billard (UIFAB), danach übernahm die der neu gegründete europäische Karambolagebillard-Verband CEB (Confédération Européenne de Billard).

Im Gegensatz zur Cadre-47/2-Weltmeisterschaft wird die Europameisterschaft weiterhin fast jährlich ausgespielt. 2013 bis 2019 wurden die Europameisterschaften in einem Mammutturnier mit allen Disziplinen im Zwei-Jahre-Turnus in Brandenburg an der Havel ausgetragen. Wann die nächste EM stattfindet, ist noch nicht beschlossen worden.

Rekordsieger mit vier Titeln sind der Belgier Emile Wafflard, der Franzose Francis Connesson und der Schweizer Xavier Gretillat. Aktueller Titelträger ist Raymund Swertz aus den Niederlanden.

Modus 
Bis 1982 wurde auf eine Partie-Distanz von 400 Points gespielt. Von 1983 bis 1996 (außer Athen 1985: 300 Points) wurde die Meisterschaft im Satzsystem (75 oder 100 Points) ausgetragen. Ab 1997 wurde die Distanz wieder erhöht auf 300 (200 Points in der Qualifikation). Daher resultieren die besseren GDs aus den längeren Distanzen. Ab 2013 wurde die Distanz wieder verkürzt auf 250 Points.

Rekorde bei der Europameisterschaft Cadre 47/2 
Den besten GD mit 162,43 bei einer Cadre-47/2-Europameisterschaft erzielte der Belgier Ludo Dielis in Maubeuge im Dezember 1976 (Saison 1976/77). Die höchste Serie spielte der Franzose Jean Marty 1966 in Bern mit 1023 Points (prolongiert).

Die erste Partie in einer Aufnahme bis 400 bei einer EM im Cadre 47/2 spielte der Niederländer Piet van de Pol 1958 in Gent. Danach schafften dies noch neun weitere Akteure (zum Teil mehrmals).
Nach Einführung des Satzsystems schafften dies sehr viele weitere Spieler bei verschiedenen Distanzen, ebenso im System bis 200 beziehungsweise 300 Points.

Prolongiert bedeutet, dass wenn man eine Partie in einer Aufnahme ausstößt, die Endserie der vorherigen Partie sowie die Startserie der folgenden Partie dazu addiert werden.

Fotogalerie

Cadre 45/2 Europarekordentwicklung

Aktuelle Europarekorde Cadre 47/2 
Als erster Sportler stieß Piet van de Pol 1958 bei einer Cadre-47/2-Europameisterschaft eine Partie bis 400 Points in 1 Aufnahme aus. Es folgten weitere elf Akteure bei verschiedenen Meisterschaften. Einige sogar mehrmals. Ludo Dielis schaffte es insgesamt neun Mal, wobei er bei der Fünfkampf-Europameisterschaft 1973 die ersten fünf Partien in einer Aufnahme beendete und in der sechsten Partie mit 10 Punkten startete. Das ergibt eine Serie von 2010 Punkten (prolongiert). Am Ende spielte er einen Generaldurchschnitt von 217,20.

Bis 300 Points beendeten Frédéric Caudron und Fabian Blondeel Partien in einer Aufnahme.

Im Sartzsystem bei verschiedenen Satzdistanzen schafften es sehr viele Akteure.

Cadre 47/2 Europarekordentwicklung

Turnierstatistik 
Der GD gibt den Generaldurchschnitt des jeweiligen Spielers während des Turniers an.

Legende

Medaillenspiegel 
Legende

Weblinks 

 
Erstveranstaltung 1925